Бабло — жаргонное выражение, означающее деньги.
 Бабло — фильм 2011 года, снятый Константином Бусловым.
 Альфред Бабло (), известный как Альфредо Баблот (1827—1892) — мексиканский журналист, музыкальный критик и музыкальный педагог французского происхождения.